Ženská dvouhra ITS Cupu 2018 probíhala ve druhé polovině července 2018. Do singlové soutěže olomouckého tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyni trofeje byla 22letá Američanka Bernarda Peraová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala pátá nasazená, 21letá Francouzka Fiona Ferrová, jež ve finále zdolala Češku téhož věku  Karolínu Muchovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Na okruhu ITF vybojovala čtvrtý singlový titul, první s dotací 80 tisíc dolarů, a třetí v řadě.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 ITS CUP 2018 na stránkách Mezinárodní tenisové federace

ITS Cup
Tenis v Česku v roce 2018
Ženský okruh ITF 2018